Йоан Баи () е френски футболист, полузащитник на  Бастия.

Професионална кариера 
Започва да тренира в школата на Амиен Франция. Играе като десен полузащитник, но се справя и като десен бек и дясно крило. През 2014 започва да играе за втория състав на Амиен Франция. На 3 юли 2016 се присъединява към САС Епинал Франция, където остава до 30 юни 2018 като изиграва 38 мача и отбелязва 2 гола. От 13 юли 2018 до 30 юни 2019 е футболист на Фуриани-Алиани Франция като записва 25 мача с 8 гола за тима. От 25 юли 2019 до 30 юни 2020 защитава цветовете на Уасел Франция и играе 12 мача с 1 гол. От 1 юли 2020 е състезател на Кане Русийон Франция, като играе 14 мача с 2 гола за тима и оставя отлично впечатление с играта си в турнира за купата на Франция, а в мача с Олимпик Марсилия Франция играе впечатляващо и бележи победния гол. На 28 май подписва с ЦСКА.

Външни препратки 
 Профил на играча в fcCSKA.com

Френски футболисти
Футболисти на ПФК ЦСКА (София)